59. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 13–14 lutego 1965 roku w stolicy Norwegii, Oslo. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Bislett Stadion po raz szósty (wcześniej w 1925, 1947, 1949, 1956 i 1959). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Mistrzem został reprezentant Norwegii Per Ivar Moe. Szwed Jonny Nilsson pobił rekord świata na 5000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 43 łyżwiarzy z 17 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1965 w sportach zimowych
1965 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo